Obernau (Aschaffenburg), een Ortsteil van Aschaffenburg in de Duitse deelstaat Beieren
Obernau (Bad Kohlgrub), een Ortsteil van Bad Kohlgrub in de Duitse deelstaat Beieren
Obernau (Baden-Württemberg), een Ortsteil van Rotterburg am Neckar in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Obernau (Noordrijn-Westfalen), een Ortsteil van Windeck in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Obernau (Rijnland-Palts), een Ortsteil van Neitersen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts